Das Beben ist der Titel folgender Werke:

 Das Beben (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Rex Piano (2004)
 Das Beben (Roman), Roman von Martin Mosebach (2005)
 Das Beben, Fernsehtitel des guatemaltekisch-französischen Films Temblores von Jayro Bustamante (2019)
Siehe auch:
 Das große Beben